Ты и я — название ряда произведений.

Значения

Художественные фильмы 
 «Ты и я» — фильм 1938 года режиссёра Фрица Ланга (США)
 «Ты и я» — фильм 1971 года режиссёра Ларисы Шепитько (СССР)
 «Ты и я» () — фильм 1975 года (США)
 «Ты и я» () — фильм 2004 года (Индия)
 «Ты и я» () — фильм 2006 года режиссёра Джюли Лопеса-Кюрваля (Франция)
 «Ты и я» () — фильм 2011 года режиссёра Ролана Жоффе (США/Россия)
 «Ты и я», также «Я и ты» () — фильм 2012 года режиссёра Бертолуччи, Бернардо (Италия)

Телесериал 
 «Ты и я» () — мексиканский телесериал 1996 года

Манга и аниме 
 «Ты и я» — манга Киити Хотты и одноимённый анимационный сериал

Аналогичные названия на других языках 
 Tú y Yo — сингл певицы Талии 2002 года.
 DU&ICH — немецкий ежемесячный информационно-развлекательный глянцевый журнал.
  — названия ряда произведений.

См. также 
 
 
 Ты, я и он

